Schoch kan som auktorsförkortning betyda:

 Conrad L. Schoch
 Gottlieb Schoch

Robotskapade auktorsförkortningar